Tarnówka ist der Name von sieben Orten in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Tarnówka (Dąbie) (1940–45: Ladenberg, Kreis Warthbrücken/Wartheland) 
 Tarnówka (Grzegorzew) (1940–45: Tarnau b. Grünwald, Kreis Warthbrücken)
 Tarnówka (Kłodawa) (1940–45: Tarnau)
 Tarnówka (Powiat Złotowski) (Tarnowke, Kreis Flatow/Pommern)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Tarnówka (Radziejów)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Tarnówka (Szadek)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Tarnówka (Tarczyn)